Ждраљица се може односити на
Ждраљица (река), реку у Шумадији
Ждраљица (Крагујевац), месну заједницу Крагујевца.